Valle de La Orotava hace referencia a varios artículos en Wikipedia:
 el Valle de La Orotava, situado en el norte de la isla española de Tenerife;
 el área metropolitana del Valle de La Orotava, formada por los municipios tinerfeños de Puerto de la Cruz, Los Realejos y La Orotava;
 la denominación de origen vinícola Valle de La Orotava.